Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 1989 года прошёл 15—16 июля на стадионе «Гревескуген» в норвежском Тёнсберге (мужчины) и стадионе «Моленвен» в нидерландском Хелмонде (женщины). Одновременно женщины в Тёнсберге и мужчины в Хелмонде определяли сильнейших в финале B. В те же сроки в австрийской Вене состоялся финал C. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 30 мужчин и 32 женщины. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Худшая команда по итогам соревнований теряла право участвовать в финале A в следующем розыгрыше.

Светла Димитрова из Болгарии заняла третье место с новым рекордом мира среди юниоров (6534 очка). Однако её допинг-проба, взятая после окончания соревнований, дала положительный результат на амфетамин, вследствие чего результат спортсменки был аннулирован, а сборная Болгарии потеряла командную бронзу Кубка Европы.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Финал B 
Финал B состоялся 15—16 июля в нидерландском Хелмонде (мужчины) и норвежском Тёнсберге (женщины).

Финал C 
Финал C состоялся 15—16 июля в Вене, столице Австрии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 1989 года
Спорт в Норвегии в 1989 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Норвегии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Тёнсберг
Международные спортивные соревнования в Хелмонде